CEE steht als Abkürzung für:
 Conetwork Erneuerbare Energien CEE Management GmbH, Beteiligungsgesellschaft mit Fokus Eigenkapital-, Venture Capital- und Mezzanine-Investments in den Bereichen erneuerbare Energien und Cleantech
 Communauté économique européenne, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
 Consortium for Energy Efficiency, US-amerikanische regierungsnahe Non-Profit Organisation
 Central and Eastern Europe, deutsch: Mittel- und Osteuropäische Länder, siehe Mittel- und osteuropäische Länder (MOEL)
 Commission de l'équipement électrique, seit 1985 aufgegangen in der IECEE (Internationale Kommission für Regeln zur Begutachtung elektrotechnischer Erzeugnisse) betrieben von der International Electrotechnical Commission.
 Confédération Européenne d’Escrime, Europäischer Fechtverband
 Connecting Europe Express

Cee steht für:
Cee, eine Gemeinde in der spanischen Provinz A Coruña in der Autonomen Region Galicien

Personen:
 Werner Cee (* 1953), Komponist, Klangkünstler, Hörfunkautor und -regisseur

Siehe auch:
 CEE-System
 IEC 60309 (Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle Anwendungen nach CEE-Standard)

CEE